Madchat se réfère soit à
 Madchat, personnage de la série télévisée Inspecteur Gadget
 Madchat.org, site web francophone traitant de la contre-culture underground du hacking